dawne gminy:
 gmina Dublany – dawna gmina wiejska, powiat lwowski, woj. lwowskie
 gmina Dublany – dawna gmina wiejska, powiat samborski, woj. lwowskie